Облога Белграда:
 Облога Белграда (488)
 Облога Белграда (504)
 Облога Белграда (584)
 Облога Белграда (630)
 Облога Белграда (827)
 Облога Белграда (971)
 Облога Белграда (1316)
 Облога Белграда (1382)
 Облога Белграда (1440) — успішна угорська оборона Белграда від османської армії
 Облога Белграда (1456) — успішна угорська оборона Белграда від османської армії
 Облога Белграда (1521) — захоплення Белграда османською армією
 Облога Белграда (1688) — захоплення Белграда австрійською армією
 Облога Белграда (1690) — захоплення Белграда османською армією
 Облога Белграда (1717) — захоплення Белграда австрійською армією
 Облога Белграда (1739) — захоплення Белграда османською армією
 Облога Белграда (1789) — захоплення Белграда австрійською армією
 Облога Белграда (1804)
 Облога Белграда (1806) — захоплення Белграда Сербськими повстанцями
 Белградська операція — звільнення Белграда радянськими та югославськими військами

Белград